Il doppio del torneo di tennis Bukhara Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vadim Kucenko e Oleg Ogorodov che hanno battuto in finale Noam Behr e Aisam-ul-Haq Qureshi 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (Campioni)
 Noam Behr /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

 Denis Golovanov /  Dmitrij Tomaševič (quarti di finale)
 Stefano Cobolli /  Stefano Galvani (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2000